Andrew Thomas (né le  à Bow, dans l'État du New Hampshire aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Black Hawks de Waterloo || USHL ||57 ||1 ||6 ||7 ||86 ||10 ||0 ||2 ||2 ||28
|-
|2004-2005 || Pioneers de Denver || NCAA ||40 ||2 ||5 ||7 ||74 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 || Pioneers de Denver || NCAA ||38 ||1 ||3 ||4 ||65 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Pioneers de Denver || NCAA ||40 ||2 ||5 ||7 ||71 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Pioneers de Denver || NCAA ||41 ||1 ||7 ||8 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Condors de Bakersfield || ECHL ||24 ||0 ||14 ||14 ||19 ||7 ||0 ||0 ||0 ||12
|-
|2008-2009 || Chops de l'Iowa || LAH ||25 ||0 ||4 ||4 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Devils de Trenton || ECHL ||71 ||3 ||18 ||21 ||82 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Devils de Lowell || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Devils de Trenton || ECHL || 41|| 2|| 4|| 6|| 25|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Devils d'Albany || LAH || 28|| 2|| 1|| 3|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Titans de Trenton || ECHL || 35|| 0|| 7|| 7|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=3|2011-2012 || Phantoms de l'Adirondack || LAH || 12|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Senators de Binghamton || LAH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Crunch de Syracuse || LAH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL ||54 ||3 || 17||20 ||65 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 ||HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène || -|| -|| -|| -|| -|| 4 || 1||1 ||2 || 24
|-
| 2013-2014 ||Orli Znojmo || EBEL ||48 ||4 || 6||10 ||46 || 5|| 0|| 1|| 1|| 4

Notes et références 

Naissance en novembre 1985
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Pioneers de Denver
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur des Chops de l'Iowa
Joueur des Devils de Lowell
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur des Devils de Trenton
Joueur des Devils d'Albany
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Titans de Trenton
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Défenseur de hockey sur glace